

Sigle 
 Error Detection and Handling  – protocollo opzionale usato nella Serial Digital Interface

Altro 
 Edh  – lettera supplementare dell'alfabeto latino